«Полярные летчики» () — реалити-шоу, рассказывающее о повседневной жизни авиакомпании Буффало, которая расположена в городе Йеллоунайф и использует технику времен Второй мировой войны – большие старые самолёты. Пилоты перевозят пассажиров и грузы, а также летают через Атлантику, невзирая на жуткий холод, снежные бури и частые неисправности. Сериал идёт на телеканале Viasat Explorer.

Осенью 2014 года стартовал показ шестого, и на данный момент последнего сезона.

Флот 
По состоянию на март 2010 года воздушный флот авиакомпании Buffalo Airways состоял из 46 самолётов, зарегистрированных в Министерстве транспорта Канады:

 1 Beechcraft 95-C55 Baron
 1 Beechcraft D55 Baron
 2 Beechcraft 95 Travel Air
 1 Beechcraft B95 Travel Air
 3 Beechcraft 65-A90 King Air
 4 Canadair CL-215
 1 Cessna A185E Skywagon
 3 Consolidated Vultee PBY-5A Canso
 1 Consolidated Vultee 240-27
 2 Curtiss C-46 Commando
 2 Douglas C-47 Dakota
 8 Douglas DC-3C
 14 Douglas C-54 Skymaster
 2 Lockheed L-188 Electra
 1 Noorduyn Norseman

Ссылки 
 Официальный сайт Buffalo Airways
 Регистр воздушных судов Канады

Телепередачи, запущенные в 1970 году
Телесериалы Канады